Шейнберг — еврейская фамилия.

 Шейнберг, Давид Исаакович (псевдоним Исай Давыдов; 1927—2020) — русский писатель, журналист.
 Шейнберг, Ева (в замужестве Лаллеман, 1914—1991) — французский художник и скульптор.
 Шейнберг, Исаак (Айзек Джейкоб Шёнберг, 1903—1990) — американский математик.